Peter Cornelius är namnet på flera personer, bland andra: 

 Peter von Cornelius (1783–1867), tysk målare
 Peter Cornelius (kompositör) (1824–1874), tysk kompositör
 Peter Cornelius (operasångare) (1865-1934), dansk operasångare